HMS Duchess può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Duchess (H64) – cacciatorpediniere della Classe D
HMS Duchess (D154) – cacciatorpediniere della Classe Daring

Pagine correlate 
Duchess